Známí nositelé příjmení Hodža:

Michal Miloslav Hodža (1811–1870) – slovenský národní buditel
Enver Hodža (1908–1985) – albánský vůdce
Fedor Hodža (1912–1968) – československý právník, publicista, diplomat a politik 
Milan Hodža (1878–1944) – slovenský politik
Ondrej Hodža (1819–1888) – slovenský evangelický kněz

Jméno Hodža se také může vztahovat k:
Hodža Nasreddin – legendární satirická postava súfijské slovesnosti, populární lidový filozof, mudrc a žertéř, hrdina mnoha lidových skazek a anekdot